Авсюнино — топоним в Московской области:
 Авсюнино — посёлок городского округа Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района;
 Авсюнино — деревня городского округа Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района;
 Авсюнино — железнодорожная станция Казанского направления МЖД, в Орехово-Зуевском районе;